Блажова (пол. Błażowa):

 Блажова — город в Польше , входит в Подкарпатское воеводство , Жешувский повят.
 Блажова (гмина) — городско-сельская гмина (волость) в Польше.